Tsugaru (schiereiland), een schiereiland in Japan
 Tsugaru (stad), een stad in Japan.
 Straat Tsugaru, een zeestraat in Japan
 Tsugaru (exprestrein), een exprestrein in Japan
 Tsugaru (clan), een clan uit Japan
 Tsugaru (mijnenlegger), een Japanse mijnenlegger in de Tweede Wereldoorlog
 Tsugaru (fruit), een variëteit van appels